Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Talaru » :
 Le régiment de Talaru (1745-1758) 
 Le régiment de Talaru (1758-1761)

Homonymie d'unités militaires